Chobot má více významů:
 nos chobotnatců

 geografické pojmy
 Chobot (okres Strakonice) – obec v okrese Strakonice
 Chobot (Nesperská Lhota) – vesnice u Vlašimi v okrese Benešov
 Chobot (rybník, okres Klatovy) – rybník severně od vesnice Dražovice v okrese Klatovy
 Chobot (rybník, okres Písek)
 Chobot (rybník, okres Plzeň-jih)
 Chobot (rybník, okres Ústí nad Orlicí)
 Chobot (rybník, okres Vyškov)

 příjmení osob
 Emanuel Chobot (1881–1944) – československý politik polské národnosti a menšinový aktivista, meziválečný poslanec NS za ČSSD
 František Chobot (1939–2013) – český politik, poslanec PSP za ČSSD, primátor Havířova
 Tibor Chobot (* 1951) – slovenský fotbalista
 Marián Chobot (* 1999) – slovenský fotbalista
 Vlastimil Chobot (* 1922) – český fotbalista

Externí odkazy 
 

Česká příjmení